Les Jésuites possèdent des chapelles dans différentes villes :

 La chapelle des Jésuites d'Alençon ;
 La chapelle des Jésuites de Cambrai ;
 La chapelle des Jésuites de Metz.
 La chapelle des Jésuites de Québec ;
 La chapelle des Jésuites de Saint-Omer

Jésuites